Walking in the Rain – singolo delle Ronettes del 1964
 Walking in the Rain – singolo dei Flash and the Pan del 1979
 Walking in the Rain – singolo dei Modern Romance del 1983